Ви́ктор Ива́нович Бата́рин () — советский футболист, полузащитник (ранее — нападающий). Мастер спорта СССР.

Карьера

Клубная 
Карьеру игрока начал в 1966 году в славянском «Урожае». В 1968 году был призван в ряды Советской армии. В этот период играл в команде высшей лиги СКА, но закрепиться в составе не сумел. За армейцев Батарин провёл всего один матч в рамках 1/16 финала Кубка СССР 1970 года против тернопольского «Авангарда».

Дважды отлучался из СКА, выступая в составе клубов второй лиги «Калитва» из и сочинского «Строителя».

С 1970 по 1977 год защищал цвета нальчикского «Спартака». В 1976 году прошёл предсезонную подготовку вместе с куйбышевскими «Крыльями Советов», но по её окончании вернулся в Нальчик. В составе нальчан провёл более 285 матчей, забил 52 мяча и стал в 1970 году чемпионом РСФСР.

С 1978 по 1980 год выступал за «Кубань», сыграл 73 встречи и забил 8 мячей в первенстве СССР, а также принимал участие в розыгрыше Кубка, был капитаном команды. В 1979 году стал в составе «жёлто-зелёных» серебряным призёром первенства первой лиги и добился вместе с командой права выступать в высшей лиге, сыграв за сезон 35 матчей из 46.

Завершил карьеру игрока в 1980 году, в составе клуба второй лиги «Актюбинец».

После карьеры 
После завершения карьеры футболиста в течение длительного периода возглавлял краснодарскую краевую федерацию футбола, затем работал в ней инспектором. Продолжал играть на любительском уровне, становился чемпионом среди ветеранов. С 1996 по 1997 год был инспектором РФС. Затем на пенсии. Входил в совет старейшин «Кубани».

Достижения 
 Серебряный призёр первенства Первой лиги СССР (выход в Высшую лигу): 1979.
 Чемпион РСФСР: 1970.

Образование 
Окончил Кубанский педагогический институт.

Статистика выступлений 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых, возможно, неполные из-за отсутствия протоколов первенств 1967, 1969, 1980 годов и второго круга первенства 1971 и 1977 годов, а также протоколов полуфинала первенства РСФСР 1969 года, турнира за право выхода в Первую лигу 1971 года, чемпионата РСФСР 1977 года и Кубка СССР 1980 года.

Источники:
 Статистика выступлений взята из книги:

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Нива» Славянск-на-Кубани
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Калитва»
Игроки ФК «Строитель» Сочи
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Актобе»
Футбольные судьи России
Выпускники Кубанского государственного университета